Грамон:

 Грамон — две старинные французские дворянские фамилии.
 Грамон — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Аверон.
 Грамон, Антуан I д'Ор (1526—1576) — видный протестантский полководец, вождь гугенотов Гаскони.
 Грамон, Антуан III (1604—1678) — маршал Франции.
 Грамон, Антуан Аженор Альфред (1819—1880) — французский министр.
 Грамон, Арман де (1637—1673) — французский генерал-лейтенант и придворный.
 Грамон, Женевьева де (1751—1794) — придворная дама и подруга королевы Марии-Антуанетты.